Thaler peut désigner :

Patronyme 

Barbara Thaler (1982-), femme politique autrichienne
Ben Thaler, arbitre de rugby à XIII anglais
Erwin Thaler (1930-2001), bobeur autrichien
Helmut Thaler (1940-), lugeur autrichien
Jean Thaler, chevalier autrichien
Klaus-Peter Thaler (1949-), coureur cycliste allemand
Patrick Thaler (1978-), skieur alpin italien
Richard Thaler (1945-), économiste
 Wilfried Thaler (1934-2020), coureur cycliste autrichien

Divers 
Thaler, ancienne pièce de monnaie en argent
Thaler de Marie-Thérèse, pièce austro-hongroise
Karin Thaler, personnage de fiction de série télévisée
 Banque Thaler, banque privée suisse

Patronyme austro-bavarois